Байлз ():
 Байлз, Симона (род. 1997) — американская гимнастка.
 Байлз, Томас (1870—1912) — английский католический священник, погибший на борту «Титаника».